Pag (település) város Horvátországban a Pag szigeten
Pag (sziget) sziget Horvátországban